Gerig ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Gerig (* 1956), deutscher Politiker (CDU)
 Hanna Gerig (1900–1991), deutsche Politikerin der Deutschen Zentrumspartei und der CDU
 Hans Gerig (1910–1978), deutscher Musikverleger
 Isabelle Gerig (* 1998), Schweizer Unihockeyspielerin
 Otto Gerig (1885–1944), deutscher Politiker (Zentrum)
 Peter Gerig (* 1934), Schweizer Biathlet
 Uwe Gerig (1940–2018), deutscher Fotograf, Journalist und Autor
 Yvonne Schärli-Gerig (* 1952), Schweizer Politikerin (SP)

Siehe auch:
 Gehrig
 Gerich